Бодин:
 Бодин, Иван (1923—1991) — шведский футболист.
 Бодин, Максим Анатольевич (1982) — российский дзюдоист.
 Бодин, Павел Иванович (1900—1942) — генерал-лейтенант.
 Константин Бодин — король Дукли с 1081 по 1099 год, царь Болгарии под именем Петра III.

См. также 
 Бодайн